

Toponymie 
 Céram, île d'Indonésie situé dans la mer de Seram
 Seram, comté villageois de développement situé au Népal

Autres 
 Seram Group, entreprise française